Польсько-тевтонська війна (1308—1309)
Польсько-тевтонська війна (1326—1332)
Велика війна (1409—1411)
Польсько-тевтонська війна (1414)
Голубська війна (1422)
Польсько-тевтонська війна (1431—1435)
Тринадцятирічна війна (1454—1466)
Польсько-тевтонська війна (1467—1479)
Пруська війна (1519—1521)

Війни Великого князівства Литовського